Дудовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дудовка — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Дудовка — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Дудовка — деревня в Сампурском районе Тамбовской области.

Украина 
 Дудовка — село в Зачепиловском районе Харьковской области.